Canestrello – biscotto
 Canestrello – mollusco